Лорел Каньон, или Лорел-Каньон:

 Бульвар Лорел Каньон — улица Лос-Анджелеса.
  — район в Лос-Анджелесе.
  — станция метро Лос-Анджелеса.
Фильмы
 Лорел Каньон (художественный фильм) — фильм Лизы Холоденко (США, 2002).
  — двухсерийный телефильм Элисон Эллвуд об одноимённом районе в Лос-Анджелесе (США, 2020).

Примечания